António José Parreira do Livramento – hockeista su pista e allenatore di hockey su pista portoghese
António Parreira Luzeiro de Lacerda – politico portoghese
Carlos Alberto Parreira – ex allenatore di calcio brasiliano
Rodrigo Parreira – calciatore portoghese